Самсо́ненко — украинская фамилия. Известные носители:

 Самсоненко, Олег Иванович (род. 1965) — советский, украинский и российский футболист, играл на позиции вратаря.

Двойные фамилии 
 Семенюк-Самсоненко, Валентина Петровна (1957—2014) — украинский политик.